Суперкубок Японії з футболу 2022  — 37-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 лютого 2022 року між чемпіоном Японії клубом Кавасакі Фронтале та володарем кубка Імператора Японії клубом Урава Ред Даймондс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2022
Японія
Лютий 2022
2022 у японському спорті
Спортивні змагання у Йокогамі